Ключева́я улица — улица в Калининском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Замшиной улицы до Пискарёвского проспекта. Фактически является продолжением улицы Маршала Тухачевского, хотя между ними непосредственного выезда не предусмотрено.

История 
Название Грязновская улица известно с 1900 года.

9 декабря 1922 года вышло постановление «О переименовании Грязной улицы в улицу Эдисона», имелась в виду Грязная улица в Петроградском районе (ныне ул. Яблочкова).

Произошла ошибка, постановление было отправлено не в тот район и Грязновская улица получила улицы Эдисона, в честь Т. А. Эдиссона, американского изобретателя в области электротехники. 

26 мая 1928 года исправили эту ошибку, приняв два постановления «О переименовании быв. Грязной улицы (она же Слаботочная) в Петроградском районе в улицу Эдиссона», и «О переименовании быв. Грязной улицы (она же Эдиссона) в Выборгском районе в Ключевую улицу».

Но мало того, что во втором постановлении сделали ошибку, назвав бывшую Грязновскую улицу — Грязной, его ещё и не выполнили.

На всех предвоенных картах 1933 года, 1939 года, и даже на карте 1947 года она остаётся улицей Эдиссона.

И только на Генеральном плане развития Ленинграда 1955 года она именуется Ключевой.

До августа 2015 года сквозного проезда на Пискарёвский проспект не было, поскольку конечный участок улицы, длиной около 200 метров занимала автостоянка, существовавшая ещё с 1970-х годов. Её снесли и сквозной проезд стал возможен.

Пересечения 
 Замшина улица
 Пискарёвский проспект

Транспорт 
Ближайшие станции метро — «Площадь Ленина», «Выборгская» и «Лесная».

До Ключевой улицы можно добраться и от станции метро «Новочеркасская» на автобусе № 132, а также от станции метро «Площадь Восстания» на троллейбусном маршруте № 16.

Примечания

Литература

Ссылки